Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van juni 2021 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 25 juni 2021.

Vrouwen 06